Spengler může být:

příjmení
 Alexander Spengler (1827–1901), švýcarský chirurg a bakteriolog
 Andreas Spengler (* 1947), německý psychiatr a psychoterapeut
 Bruno Spengler (* 1983), kanadský automobilový závodník
 Carl Spengler (1860–1937), švýcarský chirurg a bakteriolog
 Lucius Spengler (1858–1923), švýcarský lékař
 Oskar Spengler (1880–1947), německý chemik
 Oswald Spengler (1880–1936), německý filosof a spisovatel
 Wilhelm Spengler (1907–1961), SS-Standartenführer

ostatní významy
 Želva Spenglerova
 Spenglerův pohár